Laurent Negro bzw. Laurent Négro ist der Name folgender Personen:

* Laurent Négro (Unternehmer) (1929–1996), französischer Unternehmer
 Laurent Negro (Kunstsammler) (* 1972), französischer Kunstsammler